The Girlie Show World Tour – () е четвъртото турне на американската певица и актриса Мадона, организирано като промоция на албума „Erotica“ с начална дата  в Лондон, Великобритания. Турнето посещава Америка, Европа, Азия и Австралия (продавайки над 360 000 билета само там). Вдъхновението на Мадона за името на турнето е картината „Girlie Show“ на американския художник Едуард Хопър от 1941 година. Гастролът печели над 70 млн. американски долара. Два телевизионни спешъла са излъчени по време на турнето. Един, заснет по време на обиколката в Япония, и излъчен по японска телевизия – „Madonna Live in Japan 1993 – The Girlie Show“ („Мадона на живо в Япония 1993 – Шоуто на гърлитата“), втори – продукция на HBO, заснет в Австралия и година по-късно, издаден на Laserdisc, VHS и DVD, озаглавен „The Girlie Show: Live Down Under“.

Изпълнявани песни 
 Интродукция
 Erotica
 Fever
 Vogue
 Rain
 Express Yourself
 Deeper and Deeper
 Why's It So Hard
 In This Life
 The Beast Within
 Like a Virgin
 Bye Bye Baby
 I'm Going Bananas
 La isla bonita
 Holiday
 Justify My Love
 Everybody

Дати на турнето

Отмени и променени дати 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 1993 година